В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Singapore Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Наоко Савамацу здобула титул, у фіналі перемігши Сару Лузмор 7-6, 3-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Енн Мінтер (3-тє коло)
  Бетсі Нагелсен (3-тє коло)
  Белінда Кордвелл (2-ге коло)
  Іноуе Ецуко (2-ге коло)
  Кідзімута Акіко (2-ге коло)
  Джо-Анн Фолл (2-ге коло)
  Сандра Вассерман (3-тє коло)
  Сара Лузмор (півфінал)

 Маріанн Вердел-Вітмаєр (чвертьфінал)
 Ху На (3-тє коло)
 Монік Джейвер (3-тє коло)
 Мая Кідовакі (півфінал)
 Луїс Філд (3-тє коло)
 Пілар Васкес (2-ге коло)
 Паскаль Параді-Мангон (2-ге коло)
 Мартіна Павлік (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Singapore Open